Соревнования среди одиночек по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1968 года прошли с 13 по 19 октября на одном из каналов, расположенном в районе Сочимилько, Мехико. В соревновании приняли участие 17 спортсменов из 17 стран. Действующий трёхкратный олимпийский чемпион из СССР Вячеслав Иванов готовился к Играм в Мехико, но по решению руководства сборной вместо Иванова в соревнованиях выступал Виктор Мельников. Узнав, что Иванов не был заявлен на Игры Международный олимпийский комитет готов был допустить его до соревнований вне конкурса, при этом в случае победы Иванова золотые медали получил бы сам спортсмен, а также гребец занявший второе место, однако руководство сборной СССР отказалось от такой возможности.

В отсутствии Вячеслава Иванова чемпионом Олимпийских игр 1968 года стал нидерландский гребец Хенри Ян Винесе, прервавший серию побед в одиночке советских спортсменов. Для Нидерландов эта золотая медаль стала первой в академической гребле с 1924 года. Серебряную медаль выиграл немецкий гребец Йохен Майснер, а бронза на счету чемпиона Панамериканских игр Альберто Демидди.

Впервые на Играх в Мехико отдельно друг от друга выступали спортсмены из ФРГ и ГДР. В составе восточногерманской сборной выступал двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и действующий чемпион Европы Ахим Хилль, который и в этот раз смог пробиться в главный финал, но занял там только 5-е место.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1968 года лучшее олимпийское время было следующим:

По итогам соревнований никто из спортсменов не смог превзойти данный результат.

Расписание

Результаты

Предварительный этап 
Первые два спортсмена из каждого заезда проходили в полуфинал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в утешительные заезды, где были разыграны ещё 6 полуфинальных мест.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Отборочные заезды 
Из каждого отборочного заезда в полуфинал проходило по три спортсмена. Остальные гребцы выбывали из соревнований.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы 
Полуфинальный раунд вновь был включён в программу соревнований впервые с 1956 года. Первые три спортсмена из каждого заезда проходили в финал соревнований, остальные попадали в малый финал, где разыгрывали места с 7-го по 12-е
.

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал B

Финал A 
С первых же метров дистанции лидерство захватили немец Йохен Майснер и голландец Хенри Ян Винесе. Уже к 500-метровой отметке оба этих спортсмена оторвались от своих конкурентов почти на три секунды. К середине заезда в лидеры вырвался Винесе, опередивший на втором отрезке Майснера на две секунды. Из остальных гребцов только Ахиму Хиллю удавалось поддерживать темп, заданный лидерами. За 500 метров до финиша лидеры смогли сохранить свои позиции, а вот Хилль начал постепенно отставать и опустился на четвёртую позицию, пропустив вперёд себя аргентинца Альберто Демидди. На заключительном отрезке гонки Винесе не только смог сохранить своё лидерство, но и увеличил отрыв от Майснера до 4 секунд. Почти 10 секунд лидеру проиграл ставший бронзовым призёром Игр Альберто Демидди. Ян Винесе стал первым голландским гребцом, кому удалось выиграть олимпийское золото в мужской одиночке.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета 
 Результаты  на сайте sports-reference.com 
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 544—545)